Топурия (, от  — «мёд») — грузинская фамилия мегрельского происхождения.

Известные носители 
 Топурия, Акакий Сардионович (1916—1985) — грузинский советский учёный-литературовед, литературный критик, доктор философских наук.
 Топурия, Андро Ираклиевич (1960—2010) — грузинский криминальный авторитет.
 Топурия, Бадри Отарович (род. 1956) — грузинский и российский художник, заслуженный деятель искусств Республики Карелии.
 Топурия, Варлам Трифонович (1901—1966) — грузинский советский учёный-филолог.
 Топурия, Гамэр (1902—1947) — азербайджанская советская актриса театра, Заслуженная артистка Азербайджанской ССР.
 Топурия, Григорий Эрастович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Топурия, Гурам Варламович (род. 1930) — грузинский советский учёный-филолог.
 Топурия, Дмитрий Соломонович (1861 — ок. 1924) — военный деятель Российской Империи, участник Первой мировой войны, генерал-майор пехоты.
 Топурия, Илия (род. 1997) — испанский и грузинский боец смешанных единоборств.
 Топурия, Кети (род. 1986) — грузинская и российская певица.
 Топурия, Тамаз Аркадьевич (род. 2002) —  российский футболист.